Perkins [phörkins] může znamenat:

příjmení osob
 Anthony Perkins (1932–1992) – americký herec
 Carl Perkins (1932–1998) – americký hudebník
 Charlotte Perkins Gilman (1860–1935) – americká feministka, socioložka a spisovatelka
 Elizabeth Perkins (1960) – americká herečka
 Emily Perkins (1977) – kanadská herečka
 John Perkins (1945) – americký spisovatel
 Kieren Perkins (1973) – australský plavec
 Louise Maria Perkins viz Louise Lombard (1970) – britská herečka
 Lucian Perkins – fotožurnalista
 Pinetop Perkins (Joseph William Perkins; 1913–2011) – americký bluesový klavírista
 Robert Cyril Layton Perkins – britský přírodovědec
 Ron Perkins – americký herec
 Walter Perkins (1932–2004) – americký jazzový bubeník

jiné významy
 Perkins County – 2 okresy v USA

Rozcestníky - příjmení